MCKiS Jaworzno (piłka siatkowa kobiet)
 MCKiS Jaworzno (piłka siatkowa mężczyzn)
 MCKiS Jaworzno (koszykówka mężczyzn)